Artillerie-Regiment 12 oder Artillerieregiment Nr. 12 steht für: 
* 1. Königlich Sächsisches Feldartillerie-Regiment Nr. 12 der sächsischen Armee im Deutschen Kaiserreich
 Königlich Bayerisches 12. Feldartillerie-Regiment der bayerischen Armee im Deutschen Kaiserreich
 k.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 12 der k.u.k. Armee, aufgestellt 1885 in Budapest
 Artillerie-Regiment 12 (Wehrmacht) der Wehrmacht, aufgestellt 1934 als Artillerie-Regiment Schwerin
 Artillerieregiment 12 (Bundeswehr) der Bundeswehr, aufgestellt in Tauberbischofsheim, gehörte zur 12. Panzerdivision